Het WTA-tennistoernooi van Nice (officieel Terazura Open) van 2001 vond plaats van 12 tot en met 18 februari 2001 in de Franse stad Nice. Het was de tweede editie van het toernooi sinds de invoering van de WTA-categorieën. Er werd gespeeld op hardcourt­binnen­banen.

Enkelspel 
De als eerste geplaatste Amerikaanse Venus Williams bereikte de halve finale. Daarin 
werd zij uitge­scha­keld door Magdalena Maleeva.

Het zevende reekshoofd, Amélie Mauresmo uit Frankrijk, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de ongeplaatste Bulgaarse Magdalena Maleeva in twee sets. Het was Mauresmo's vierde WTA-titel, de tweede van dat jaar. Zij won US$ 90.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Justine Henin, als achtste geplaatst, kwam niet verder dan de tweede ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het als tweede geplaatste Franse duo Émilie Loit en Anne-Gaëlle Sidot won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als eerste geplaatste koppel Kimberly Po en Nathalie Tauziat in drie sets. Het was hun eerste, en enige, gezamen­lijke titel. Loit had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; Sidot één.

De Belgische Justine Henin speelde samen met Française Amélie Mauresmo – zij verloren meteen hun openingspartij.

Ook de Nederlandse Seda Noorlander en Eva Bes (Spanje) hadden de eerste ronde als eindstation.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Nice
Nice
Tenniswedstrijd in Frankrijk
Sportevenement in Provence-Alpes-Côte d'Azur
Sport in Nice